Недвед (Nedvěd) — чешская фамилия, являющаяся производным от слова медведь.

Известные носители 
  (род. 1953) — чехословацкий политик, депутат Палаты народа Федерального собрания Чехословакии (1981—1986).
 Недвед, Зденек (род. 1945) — чехословацкий хоккеист, чемпион Чехословакии (1975—1978) и обладатель Кубка европейских чемпионов (1977) в составе клуба «Кладно».
  — легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1900) в составе сборной Богемии.
 Недвед, Макс (1902—1975) — австрийский юрист, оберштурмбаннфюрер СС.
 Недвед, Павел (род. 1972) — чешский футболист.
 Недвед, Петр (род. 1971) — чешский хоккеист, брат Ярослава Недведа.
  (1876—1943) — чешский и чехословацкий политик, член Сената Национального собрания Чехословакии (1929—1938).
 Недвед, Ярослав (род. 1969) — чешский хоккеист, брат Петра Недведа
 Недвед, Зденек (род. 1975) — чешский хоккеист